Jan Grygiel pseudonim Rafał – żołnierz Armii Krajowej
 Jan Grygiel pseudonim Orzeł – żołnierz Batalionów Chłopskich